Singapur – miasto-państwo w Azji Południowo-Wschodniej
 Singapur – wyspa
 Singapur – singel Kazika Staszewskiego

Zobacz też
 Singapore